Tempel der Vesta steht für:

 Tempel der Vesta (Forum Romanum), Tempel auf dem Forum Romanum, Rom
 Tempel der Vesta (Palatin), Tempel auf dem Palatin, Rom
 Tempel der Vesta (Tivoli), Tempel in Tivoli, Latium
 Tempel der Vesta, irrtümlicher Name für den Tempel des Hercules Victor (Rom) auf dem Forum Boarium, Rom